Kennemerplein (IJmuiden)

 Kennemerplein (Haarlem)